Der Egoist steht für:

 einen „Ich-bezogenen“ Menschen, siehe Egoismus
 The Egoist, eine ehem. Zeitschrift, siehe Harriet Shaw Weaver